«Islands in the Stream» — песня, записанная американскими кантри-музыкантами Кенни Роджерсом и Долли Партон. Она вышла в июле 1983 года в качестве первого сингла с пятнадцатого студийного альбома Роджерса Eyes That See in the Dark, релиз которого состоялся в августе 1983 года. Автором песни стали братья Гибб из группы Bee Gees (Barry, Robin & Maurice Gibb), продюсером выступил Gibb-Galuten-Richardson. Песня получила название от романа Эрнеста Хемингуэя «Острова в океане», написанного в 1950—1951 годах и опубликованного посмертно в 1970 году. В оригинале песню писали для соул-певца Марвина Гэя в стиле R&B, но позднее её подготовили для альбома Кенни Роджерса. Это была вторая песня Долли, попавшая на первое место американском хит-параде Billboard Hot 100.

Коммерческий успех 
В США песня «Islands in the Stream» возглавила кантри-чарт Hot Country Singles журнала Billboard. В 1983 году она достигла вершины в основном американском сингловом чарте Billboard Hot 100. Трек стал вторым чарттоппером в Hot 100 и для Роджерса (после его первого хита «Lady», 1980), и для Партон (после её хита «9 to 5», 1980). Также был первым в чарте Adult Contemporary.
Сингл получил платиновую сертификацию от Recording Industry Association of America за тираж более двух миллионов физических копий в США. В 2005 году песня возглавила опрос телеканал CMT как лучший кантри-дуэт всех времён; Партон и Роджерс снова объединились по этому случаю и спели эту песню на спецвыпуске CMT.
К январю 2019 года песня имела дополнительно ещё 834,000 цифровых загрузок в США.

В Австралии песня пробыла неделю на первом месте хит-парада в декабре 1983 года и стала одним из основных бестселлеров 1984 года в этой стране.
В Великобритании песня достигла 7-го места в 1983 году. К июлю 2014 года там было продано ещё 245,577 цифровых копий. К 2017 году трек собрал 287,200 загрузок и 4,83 млн стриминговых потоков в Великобритании.

В Великобритании в 2009 году песня попала на первое место британского официального чарта в виде юмористической кавер-версии в исполнении уэльсского дуэта Vanessa Jenkins и Bryn West при участии Тома Джонса и Робина Гибба, записанной для телесериала Gavin & Stacey организации «Comic Relief».

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты всех времён

Сертификации

Еженедельные чарты (кавер Comic Relief)

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1983 года
Песни Долли Партон
Синглы RCA Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM